John Fiske ist der Name folgender Personen:

* John Fiske (Philosoph) (1842–1901), US-amerikanischer Philosoph und Historiker
 John Fiske (Medienwissenschaftler) (1939–2021), britischer Medien- und Kulturwissenschaftler